Ittihad Kalba SC je nogometni klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa sjedištem u Kalbi.

Povijest 
Al Ittihad Kalba je osnovana 1972. spajanjem tri kluba, Al Shabab, Al Rooba i Al Riyadiya.

Trenutačni sastav
*Ažurirano: kolovoz 2020.
{|
|-
| valign="top" |

Trofeji

Domaći 
UAE Division One (7):
Prvaci: 1979./80., 1988./89., 1995./96., 1998./99., 2009./10., 2011./12., 2013./14.

Izvori 

Nogometni klubovi
Nogomet u UAE